Cyclorama (Styx), song van de band Styx
 Cyclorama (tentoonstelling), een type panoramavoorstelling
 Cyclorama van Jeruzalem